Detta är en lista över sjöar i Nykvarns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nykvarns kommun.

Lista

Nykvarns kommun
 Lista